Жан-Клод Мильнер (, 1941, Париж) — французский философ, лингвист, стиховед, психоаналитик.

Биография 
Отец — еврейский эмигрант из Литвы, мать — протестантка из Эльзаса. Окончил лицей Генриха IV и Высшую нормальную школу, где среди его соучеников был Ален Бадью, а среди преподавателей — Луи Альтюссер. Затем учился в Массачусетском технологическом институте, испытал влияние лингвистических взглядов Ноама Хомского, перевёл его книгу «Аспекты теории синтаксиса» (1971). Вместе с Жаком-Аленом Миллером вошёл в круг Жака Лакана. Преподавал в Университете Париж VII. Был членом маоистской группировки «Пролетарская левая» (1968—1971). Глубокое влияние на его философские и лингвистические взгляды оказали Ролан Барт и Роман Якобсон. Впоследствии отошёл от идей Хомского в направлении постпозитивистской эпистемологии Имре Лакатоша.

Возглавлял Международный философский коллеж в Париже (1998—2001). Входит в парижскую школу фрейдистов. Автор трудов о роли еврейства в интеллектуальной жизни Европы. Ему принадлежит политическое, леворадикальное прочтение лирики Малларме. Работы Мильнера переведены на английский, испанский, итальянский, словенский и русский языки.

Труды 
 Arguments linguistiques (1973)
 De la syntaxe à l’interprétation. Quantités, insultes, exclamations (1978)
 L’Amour de la langue (1978)
 Ordres et raisons de langue (1982)
 Les Noms indistincts (1983)
 De l’école (1984)
 De l’inutilité des arbres en linguistique (1985)
 Détections fictives (1985)
 Introduction à un traitement du passif (1986)
 Dire le vers (1987, в соавторстве)
 Introduction à une science du langage (1989)
 Constat (1992)
 Archéologie d’un échec: 1950—1993 (1993)
 L’Œuvre claire: Lacan, la science et la philosophie (1995)
 Le Salaire de l’idéal (1997)
 Le Triple du plaisir (1997)
 Mallarmé au tombeau (1999)
 Existe-t-il une vie intellectuelle en France? (2002)
 Le Périple structural, Figures et paradigmes (2002)
 Les penchants criminels de l’Europe démocratique (2003)
 Le Pas philosophique de Roland Barthes (2003)
 Voulez-vous être évalué?: entretiens sur une machine d’imposture (2004, в соавторстве с Жаком-Аленом Миллером)
 La politique des choses (2005)
 Le Juif de savoir (2007)
 L’arrogance du présent. Regards sur une décennie, 1965—1975 (2009)
 La politique des choses, court traité politique 1 (2011)
 Pour une politique des êtres parlants, court traité politique 2 (2011)

Публикации на русском языке 
 Философский шаг Ролана Барта// Республика словесности: Франция в мировой интеллектуальной культуре. М.: Новое литературное обозрение, 2005, с.58-100
 Констатации/ Пер. В.Лапицкого. СПб.: Machina, 2009

Примечания

Ссылки 
  Библиография 
 Интервью с философом 

Выпускники лицея Генриха IV
Выпускники Высшей нормальной школы (Париж) 
Учёные Франции
Философы Франции
Лингвисты Франции
Психоаналитики Франции
Стиховеды
Маоисты